Wladimir Schischkin ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Wassiljewitsch Schischkin (1938–1990), sowjetischer Schachspieler
 Wladimir Wladimirowitsch Schischkin (* 1964), russischer Hürdenläufer